Ракиб Шоу (; 1974, Калькутта, Индия) — современный индийский художник, живописец.

Образование 
 2001—2002 MA Fine Art, Central Saint Martins College of Art and Design, Лондон
 1998—2001 BA (Hons) Fine Art, Central Saint Martins College of Art and Design, Лондон

Биография 
Ракиб Шоу родился в Калькутте, но большую часть времени в Индии провел в Кашмире. В 1998 он переехал в Лондон, где получил степень бакалавра и магистра в Central St Martins School of Art. После окончания колледжа, Шоу участвовал во многих выставках — «Without Boundary» в Музее современного искусства в Нью-Йорке, «Around the world in Eighty Days», ICA Лондон, 6-я Биеннале в Кванджу (Южная Корея), «Art Now», Tate Britain в 2006 и других.

Творчество 
Богатая декоративная живопись Ракиба Шоу представляет фантастический мир, полный сложных деталей, богатых цветов и драгоценных поверхностей, маскирующих насилие и сексуальный характер образов. Вдохновившись триптихом Босха Сад земных наслаждений, Шоу создал серию с таким же названием, где изображает общество без каких-либо моральных ограничений. Населенные гибридными существами, картины полны сцен эротического гедонизма. Уникальная техника Шоу включает такие материалы, как эмаль и металлические промышленные краски, а также тщательную проработку многочисленных деталей. Источниками вдохновения для Шоу служит японское традиционное искусство, кашмирские шали, средневековая геральдика и персидские миниатюры, ковры и ювелирные украшения.

Персональные выставки 
 2009 White Cube, Лондон
 2009 Karlsplatz Project Space, Kunsthalle Wien, Вена
 2008 Raqib Shaw, Metropolitan Museum of Art, Нью-Йорк
 2006 Raqib Shaw: Garden of Earthly Delights, Museum of Contemporary Art, Майами
 2006 Art Now: Raqib Shaw, Tate Britain, Лондон
 2005 Raqib Shaw: Garden of Earthly Delights, Deitch Projects, Нью-Йорк
 2004 Raqib Shaw: Garden of Earthly Delights, Victoria Miro Gallery, Лондон

Примечания

Ссылки 
 Работы, биография, информация о выставках на сайте галереи White Cube
 Работы художника на ArtNet
 Работы Ракиба Шоу на сайте MoMA (Музей современного искусства в Нью-Йорке)
 Статья в New York Times «Starting From Holbein, Then Taking Flight»
 Статья в New York Times «Art in Review; Raqib Shaw»
 Статья «Raqib Shaw — breaking all records for Indian Artists»
 artfacts.net
 Статья на сайте Tate — «About Garden of Earthly Delights X»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1974 году
Современные художники Великобритании
Художники Индии